Tjechov eller Chekhov kan avse:

Personer 
 Anton Tjechov (1860–1904), rysk författare
 Maria (Pavlovna) Tjechova (1863–1957), syster till Anton Tjechov
 Michael Tjechov (1891–1955), rysk regissör
 Olga Tjechova (1897–1980), rysk skådespelerska
 Olga Knipper (1868–1959), rysk skådespelerska och hustru till Anton Tjechov
 Valerij Tjechov (född 1955), rysk schackmästare

Fiktiva 
 Pavel Chekov, en Star Trek-karaktär
 Chekov (Stargate), karaktär i Stargate SG-1

Orter 
 Tjechov, Moskva oblast, en stad i Ryssland
 Tjechovo, Sachalin oblast, en stad i Ryssland

Sport 
 GK Tjechovskije Medvedi, ett ryskt handbollslag
 HK Vitjaz Tjechov, ett ryskt ishockeylag

Övrigt 
 2369 Chekhov, en asteroid